Metallogorgia är ett släkte av koralldjur. Metallogorgia ingår i familjen Chrysogorgiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Koralldjur
Metallogorgia